Albis steht für:
 Albis, Bergkette in der Schweiz
 lateinischer Name des Flusses Elbe
 Albatros L 72c Albis, Flugzeug vom Typ Albatros L 72
 Albis Plastic, deutsches Unternehmen
 Albis International Bibliophilen-Verlag, deutscher Verlag für Bibliophilie

Albiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Albiș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Albiș (Covasna), Dorf im Kreis Covasna